Ausztria
Lauterach, település Vorarlbergben
 Németország
 Lauterach, település Baden-Württembergben
 Lauterach, folyó Bajorországban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok